A 2010-es Budapest Grand Prix, a Budapest Grand Prix tizenhatodik versenye, július 5. és július 11. között került megrendezésre. A torna International kategóriájú, hivatalosan szponzorált neve pedig GDF Suez Grand Prix volt. Összdíjazása 220 000 dollár. A címvédő Szávay Ágnes volt.

A főtáblán és a selejtezőben egyaránt harminckettő játékos lépett pályára. A páros versenyen tizenhat pár indult el.

Az első kiemelt az orosz Alisza Klejbanova volt, aki a későbbi döntős svájci Patty Schnydertől kapott ki a második fordulóban.

Egyéni

Kiemeltek
  Alisza Klejbanova (második kör)
  Alexandra Dulgheru (elődöntő)
  Bacsinszky Tímea (második kör)
  Anabel Medina Garrigues (negyeddöntő)  Peng Suaj (második kör)  Roberta Vinci (második kör)  Szávay Ágnes (győztes)
  Polona Hercog (negyeddöntő)

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Páros

Kiemeltek
  Sorana Cîrstea /  Anabel Medina Garrigues (döntő)
  Bacsinszky Tímea /  Tathiana Garbin (győztesek)
  Alexandra Dulgheru /  Alisza Klejbanova (elődöntő)
  Marija Koritceva /  Ioana Raluca Olaru (második kör)

Döntő

Források
Egyéni és páros főtábla eredményei (selejtezővel)

További információk
A torna honlapja

Kapcsolódó szócikkek
2010-es WTA-szezon
Budapest Grand Prix

Budapestgrandprix
Hungarian Ladies Open